Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 2019 werd van 15 september 2019 tot en met 3 oktober 2019 gespeeld in Yamoussoukro, de hoofdstad van Ivoorkust.

De winnaar van het vorige WK (2018/19), Roel Boomstra, nam niet deel aan dit wereldkampioenschap.
Aleksandr Georgiejev won voor de tiende keer het wereldkampioenschap, waarmee hij Aleksej Tsjizjov evenaarde. 
Opzienbarend was het WK-debuut van de 16-jarige Chinees Pan Yiming die met Guntis Valneris de 2e plaats deelde. 
De Nederlandse bondscoach Rob Clerc uitte na afloop kritiek op de organisatie en gaf aan vermoedens te hebben van match fixing.

Eindstand

Externe link
Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen 
Dammen in 2019
Dammen in Ivoorkust
Dammen 2019
Sport in Yamoussoukro